9-я бригада — название воинских формирований.

Артиллерийские бригады
 9-я артиллерийская бригада входила в 9-ю пехотную дивизию (10-й армейский корпус), Русская императорская армия.
 9-я артиллерийская бригада противотанковой обороны
 9-я гвардейская артиллерийская Келецко-Берлинская орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды бригада
 9-я гвардейская пушечная артиллерийская Свирская орденов Суворова и Кутузова бригада

Механизированные бригады
 9-я гвардейская механизированная Молодечненская Краснознамённая бригада
 9-я механизированная Плоештинская Краснознаменная бригада

Стрелковые бригады
Во время Великой Отечественной войны 9-я стрелковая бригада действовала в двух формированиях.
 9-я стрелковая бригада (1-го формирования) — переформирована из 9-й железнодорожной бригады под Ленинградом в сентябре 1941 года, в феврале 1942 года снова переформирована в 9-ю железнодорожную бригаду;
 9-я стрелковая бригада (2-го формирования) — сформирована в 1942 году, действовала на юге СССР, в 1943 году расформирована;
 9-я гвардейская стрелковая бригада
 9-я отдельная мотострелковая бригада

Танковые бригады
 9-я отдельная гвардейская танковая бригада
 9-я танковая бригада

ВМФ СССР
 9-я бригада морской пехоты Черноморского флота

Другие рода (виды) войск РККА, ВС СССР
 9-я воздушно-десантная бригада
 9-я понтонно-мостовая Кёнигсбергская ордена Кутузова бригада
 9-я железнодорожная бригада

Другие страны
 9-я бронекавалерийская бригада марин
 9-я механизированная бригада (Аргентина)
 9-я гвардейская бригада (Хорватия)
 9-я горнопехотная бригада (Швейцария)

Примечания